Le cobra dressé ou Uræus en hiéroglyphes égyptien est classifié dans la section I « Reptiles, amphibiens, etc. » de la liste de Gardiner  ; il y est noté I12.
Il représente un cobra dressé, aussi appelé Uræus symbole de la déesse Ouadjet et est translitéré nsrt ou jˁr.t.

C'est un déterminatif dans le nom de nombreuses déesses et dans le terme jˁr.t « Uræus » symbole de royauté, par extension on peut le retrouver en épithète des mots ou expression désignant une déesse ou une souveraine.

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien